Plotha ist der Name folgender Orte:
 Plotha (Belgern-Schildau), Ortsteil der Stadt Belgern-Schildau im Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Plotha (Teuchern), Ortsteil der Gemeinde Teuchern im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt